Jean de Genève peut faire référence à :
 Jean de Genève († 1297), évêque de Valence et de Die (1283-1297) ;
 Jean de Genève († 1370), comte de Genève (1369 - 1370) ;
 Jean de Genève-Lullin dit l'aîné (branche bâtarde de la maison de Genève), seigneur de Lullin, châtelain de Gaillard (1460-1461, 1462-1477) ;
 Jean de Genève-Lullin (branche bâtarde de la maison de Genève), seigneur de Lullin, châtelain de Rumilly-sous-Cornillon (1483- 1515), Sallanches (1484-1505, 1512-1530) et de Mornex (1488-1498).

Maison de Genève